Huaquan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huaquan (socken i Kina, Zhejiang), 
 Huaquan (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar